Las Palmitas – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
 Las Palmitas – comune dell'Argentina